Francja na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2009 – reprezentacja Francji podczas czempionatu w Berlinie liczyła 74 zawodników. Zdobyła 1 medal srebrny i 2 brązowe, zajmując 20. miejsce w klasyfikacji medalowej. W klasyfikacji punktowej zajęła 12. miejsce z 41 pkt.

Medale 
 Romain Mesnil –  srebrny medal w skoku o tyczce
 Bouabdellah Tahri –  brązowy medal w biegu na 3000 m z przeszkodami
 Renaud Lavillenie –  brązowy medal w skoku o tyczce

Występy reprezentantów Francji

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2009
Lekkoatletyka we Francji
2009 we Francji